Lista portów lotniczych w Albanii, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 World Aero Data: Albania – ICAO codes and coordinates
 Great Circle Mapper: Albania – IATA codes, ICAO codes and coordinates

 
Albania